Jim Nicholson (diminutif de James Nicholson) peut désigner :
 Jim Nicholson (né en 1938), homme politique américain ; 
 Jim Nicholson, homme politique canadien ; 
 Jim Nicholson (né en 1945), homme politique nord-irlandais.

Voir aussi